Kilwa, autrefois orthographié Quiloa, est le nom d’un archipel tanzanien de l’océan Indien composé de trois îles :
 Kilwa Kisiwani, île principale (du swahili : Kisiwa qui signifie île),
 Sanjé ya Kati,
 Songo Mnara,
 Kilwa Kivinje la tête de pont sur le continent pour accéder aux îles.
D'où
 Kilwa est le nom d’un ancien puissant sultanat présent sur les îles homonymes, où on trouve les ruines de cette civilisation passée importantes pour la culture swahilie.
 le terme Kilwa est utilisé pour dénommer plusieurs districts administratifs de la côte sud de la Tanzanie; Strictement il s'agit du district Kilwa, mais ce terme est aussi utilisé pour désigner d'autres districts comme celui de Masoko, Kilwa Massoko.

Mais aussi dans la région
 L’île de Kilwa, au sud du lac Mwero, partie de la Zambie. Un temps disputée par la RDC, car plus proche de ses côtes (:en:Luapula Province border dispute).
 Kilwa est une localité du Katanga en république démocratique du Congo (territoire de Pweto), sur la rive occidentale du lac Mwero;

 Kilwa est aussi le nom d'une ancienne localité en Arabie saoudite, à une trentaine de kilomètres de la frontière jordanienne, et où des restes archéologiques ont été découverts.

Références